

Tecniche 
Nodo – intreccio di corde

Matematica 
Nodo – oggetto geometrico che formalizza la nozione precedente
Nodo – nella teoria dei grafi, un  è un elemento costitutivo dei grafi

Botanica 
Nodo – formazione sul fusto o sui rami delle piante, da cui spesso si dipartono nuove gemmazioni

Informatica 
Nodo – computer o apparato di rete in una rete di calcolatori

Elettronica 
Nodo – congiunzione elettrica che implica almeno tre conduttori

Meccanica celeste 
Nodo di un'orbita – uno dei due punti dati dall'intersezione dell'orbita con un piano di riferimento, come il piano equatoriale o il piano eclittico

Meccanica quantistica 
Nodo – parte dell'orbitale in cui la probabilità di trovare l'elettrone è zero

Trasporti 
Nodo – unità di misura della velocità usata nella navigazione marittima e aerea
Nodo ferroviario – punto in cui si incontrano più linee ferroviarie

Altri progetti